Théolepte ou Théoleptos peut désigner :
 Théolepte de Philadelphie, évêque de Philadelphie de la fin du  ;
 Théolepte  de Constantinople, patriarche de Constantinople de 1513 à 1522 ;
 Théolepte II de Constantinople, patriarche de Constantinople de 1585 à 1586.